Ха́нсен, Хэ́нсен () — датская и норвежская фамилия.

Известные носители

А 
 Хансен, Абсалон (род. 1959) — фарерский футболист, стрелок из лука и бегун.
 Хансен, Айме (род. 1962) — эстонская поэтесса, писательница и художница.
 Хансен, Аксель Хенри (1887—1980) — норвежский гимнаст.
 Хансен, Алан (род. 1955) — шотландский футболист и футбольный эксперт.
 Хансен, Андре (род. 1989) — норвежский футболист.
 Хансен, Ане (род. 1975) — датская кёрлингистка.
 Хансен, Аре (род. 1982) — норвежский стрелок.
 Хансен, Арвор (1886—1962) — датский гимнаст.
 Хансен, Арнбьёрн (род. 1986) — фарерский футболист.
 Хансен, Арон (род. 2004) — фарерский футболист.
 Хансен, Асбьёрн (род. 1959) — фарерский футболист.

Б 
 Хансен, Бент (1920—2002) — шведский и американский экономист.
 Хансен, Бенте (1940—2022) — датская писательница и политик.
 Хансен, Боб (род. 1961) — американский баскетболист.
 Хансен, Брайан (род. 1990) — американский конькобежец.
 Хансен, Брайан (род. 1972) — датский кёрлингист.
 Хансен, Брендан (род. 1981) — американский пловец.
 Хансен, Бринлайф (род. 1971) — фарерский футболист.

В 
 Хансен, Вигго (род. 1991) — фарерский футболист.
 Хансен, Вилли (1906—1978) — датский трековый велогонщик.

Г 
 Хансен, Генри Оливер (1919—1945) — американский морской пехотинец.
 Хансен, Георг Александр (1904—1944) — полковник германской военной разведки, участник заговора против Гитлера.
 Хансен, Герхард (1841—1912) — норвежский врач.
 Хансен, Гуннар (1947—2015) — американский актёр и писатель.
 Хансен, Гус (Густав; род. 1974) — датский игрок в покер.

Д 
 Хансен, Дан (род. 1966) — фарерский футболист.
 Хансен, Джеймс (род. 1941) — американский профессор Департамента Экологии и изучения Земли Колумбийского университета.
 
 Хансен, Джонни (род. 1943) — датский футболист.
 Хансен, Доавур (род. 1972) — фарерский футболист.

Е 
 Хансен, Ева Кристин (род. 1973) — норвежский политик.

И 
 Хансен, Иб (более известный как Ханс Карл Артман; 1921—2000) — австрийский поэт, прозаик, драматург, переводчик.
 Хансен, Инги (род. 1974) — фарерский футболист.

Й 
 Хансен, Йегван Ингвард (род. 1993) — фарерский футболист.
 Хансен, Йегван Мартин (род. 1980) — фарерский футболист.
 
 Хансен, Йёрген (1943—2018) — датский боксёр.
 Хансен, Йоаким (род. 1979) — норвежский боец смешанного стиля.
 Хансен, Йон (1924—1990) — датский футболист.
 Хансен, Йонни Анкер (род. 1966) — датский футболист.
 Хансен, Йормундур Инги (род. 1940) — исландский деятель возрождения дохристианской скандинавской культуры.
 Хансен, Йоханнес (1882—1959) — датский гимнаст.
 Хансен, Йоуханнус (род. 1996) — фарерский футболист.

К 
 Хансен, Камилла  (род. 1976) — шведский политик.
 Хансен, Карл Вильгельм (1898—1978) — датский футболист.
 Хансен, Кай (род. 1963) — немецкий рок-музыкант, гитарист и вокалист.
 Хансен, Карл Оге (1921—1990) — датский футболист.
 Хансен, Каролина (род. 1995) — норвежская футболистка.
 Хансен, Конрад (1906—2002) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Хансен, Константин (1804—1880) — датский художник.
 
 Хансен, Курт (род. 1964) — датский шахматист.

Л 
 
 Хансен, Лассе Норман (род. 1992) — датский велогонщик.
 Хансен, Леопольд-Оттомар (1879—1964) — театральный режиссёр и актёр, прозаик.

М 
 Хансен, Мадс (род. 1978) — норвежский хоккеист.
 Хансен, Мадс (род. 1977) — датский гандбольный арбитр.
 Хансен, Макс (1908—1990) — штандартенфюрер войск СС.
 Хансен, Миккель (род. 1987) — датский гандболист.
 Хансен, Мирна (род. 1934) — победительница Мисс США.
 Хансен, Могенс Херман (род. 1940) — датский антиковед.

О 
 Хансен, Оге Мариус (1890—1980) — датский гимнаст.
 Банг-Хансен, Одд (1908—1984) — норвежский журналист и переводчик.
 Хансен, Оссур (род. 1971) — фарерский футболист, тренер.

П 
 Хансен, Пер Йоар (род. 1997) — норвежский футболист, тренер.
 Хансен, Перфинн — норвежский кёрлингист.
 
 
 Хансен, Пиа (род. 1965) — шведская спортсменка (стендовая стрельба).
 Хансен, Поуль (1881—1948) — датский борец греко-римского стиля.
 Хансен, Поуль Энок (род. 1997) — фарерский футболист.

Р 
 
 
 Хансен, Рольф (1904—1990) — немецкий актёр, режиссёр, сценарист, кинопродюсер.
 Хансен, Рут (более известна под фамилией Брандт; 1920—2006) — норвежская и немецкая писательница.

С 
 
 Хансен, Сиг (род. 1966) — американский капитан рыболовного судна Northwestern, персонаж сериала «Смертельный улов».
 Хансен, Сонтье (род. 2002) — нидерландский футболист.
 Хансен, Стайнар (род. 1971) — фарерский футболист.
 Хансен, Стив (род. 1959) — игрок в регби; тренер.
 Хансен, Суне Берг (род. 1971) — датский шахматист.

Т 
 Хансен, Теофил фон (1813—1891) — австрийский архитектор.
 Хансен, Томми (настоящее имя Филип Тройовски; род. 1982) — чешский порноактёр.
 Хансен, Торбьорн Рингдаль (род. 1979) — норвежский шахматист.
 Хансен, Торкильд (1927—1989) — датский писатель.
 Хансен, Трине (род. 1973) — датская гребчиха.
 Хансен, Трэвис (род. 1978) — американский и российский баскетболист.

У 
 Хансен, Уоррен (род. 1943) — канадский кёрлингист и спортивный функционер.

Ф 
 Хансен, Фред (род. 1940) — американский прыгун с шестом.

Х 
 Хансен, Ханнес (1912—1944) — немецкий гандболист.
 
 Хансен, Харальд (1884—1956) — норвежский гимнаст.
 Хансен, Хельмер (1870—1956) — норвежский полярный исследователь, участник экспедиции к южному полюсу.
 Хансен, Хенри (1902—1985) — датский велогонщик.
 Хансен, Хенриетте (род. 1982) — датская гребчиха-байдарочница.
 Хансен, Хери (род. 1968) — фарерский футболист.
 Хансен, Хонатан (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Хансен, Христиан (1885—1972) — германский военачальник, генерал артиллерии.

Э 
 Хансен, Эйнар (1898—1947) — датский борец.
 Хансен, Элвин (1887—1975) — американский экономист.
 Хансен, Эмиль (1842—1909) — датский ботаник, химик и микробиолог.
 
 Хансен, Эспен Ли (род. 1989) — норвежский гандболист.
 Хансен, Эйгил (?—?) — датский шахматист.

Я 
 Хансен, Ян (род. 1957) — датский кёрлингист.
 Хансен, Янник (род. 1986) — датский хоккеист.

Хэнсен 
 Хэнсен, Бек (род. 1970) — американский музыкант-мультиинструменталист.
 Хэнсен, Джон — американский актёр и продюсер.
 Хэнсен, Нико (род. 1994) — американский футболист.
 Хэнсен, Райан (род. 1981) — американский актёр.
Хэнсен, Стэн (род. 1949) — американский рестлер.

Составные фамилии 
 Хансен Баллинг, Оле Петер (1823—1906) — норвежский живописец.
 Лёвквист-Хансен, Бент (род. 1936) — датский футболист.
 Лунд Хансен, Александер (род. 1982) — норвежский футболист.
 Норман-Хансен, Хольгер (1899—1984) — датский шахматист.
 Ролл-Хансен, Нильс (род. 1938) — историк и философ биологии 19 и 20 веков.
 Скотт-Хансен, Сигурд (1868—1937) — норвежский полярный исследователь.
 Стуевольд-Хансен, Биргер (1870—1933) — норвежский политик, министр торговли Норвегии.
 Хансен-Лёве, Миа (род. 1981) — французская режиссёр, сценарист и актриса.
 Хелланн-Хансен, Бьёрн (1877—1957) — норвежский океанограф.
 Хеттофт, Ханс (полное имя: Ханс Христиан Хеттофт Хансен; 1903—1955) — датский государственный и политический деятель.

См. также